Symidia är ett släkte av insekter. Symidia ingår i familjen Derbidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Symidia